Усве́я — топоним в Белоруссии:

 Усвея — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Усвея — озеро в Ушачском районе Витебской области.
 Усвея — другое название реки Усвейка.